Любенская () — польская фамилия; женская форма от фамилии Любенский.

Известные носительницы: 

  (1806—1896) — польская художница-карикатуристка и график-любитель.
 Любенская, Каролина (1905—1991) — польская актриса театра, кино и телевидения. 
  (1798—1867) — польская писательница-публицист.
  (1874—1937) — католический священник и историк.
 Любенская, Текла Тереза (урождённая Белинская; 1767—1810) — польская писательница, поэтесса, драматург и переводчик. 
  (урожденная Скаржиньски; 1884—1957) — польская графиня, общественный деятель, лейтенант Армии Крайовой.